BRN – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Belp, Berna, Svizzera
 BRN – Codice nazione del CIO per il Bahrain
 brn – codice ISO 639-3 della lingua boruca
 BRN – codice ISO 3166-1 alpha-3 per il Brunei